Чемпионат Испании по футболу 1995/1996 — 65-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 9-й раз. В турнире принимали участие 22 клуба. Было сыграно 462 игры и забито 1246 голов.

Турнирная таблица 

1 «Барселона» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Овьедо» — «Вальядолид» — 3:8 (41-й тур, 20 мая 1996 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Райо Вальекано» — «Депортиво» — 0:6 (17-й тур, 17 декабря 1995 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Сосьедад» — «Альбасете» — 8:1 (40-й тур, 13 мая 1996 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1996
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1995 году
Спорт в Испании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996